Breidenstein steht für:

 Breidenstein, einen Ortsteil von Biedenkopf

Personen:
 August Breidenstein (1810–1835), deutscher Arzt und Revolutionär
 Carl Breidenbach zu Breidenstein (1789–1847), hessischer Politiker und General

 Heinrich Carl Breidenstein (1796–1876), deutscher Musikwissenschaftler
 Johann Philipp Breidenstein (1729–1785), deutscher Kameralwissenschaftler
 Karl Breidenstein (1871–1966), deutscher Organist, Hochschullehrer und Komponist
 Wilhelm Breidenstein (1836–nach 1859), deutscher Maler und Zeichner
Siehe auch:
Breitenstein